Speak (álbum de Lindsay Lohan)
 Speak (canção), gravada pela banda Godsmack
 Speak (filme), com Kristen Stewart e Elizabeth Perkins